Норильск — многозначный термин.

 Норильск — город краевого подчинения Красноярского края; административный центр городского округа город Норильск
 «Норильск» — телерадиокомпания в городе Норильске; является территориальным отделением ФГУП ВГТРК ГТРК «Красноярск»
 «Норильск» — прежнее название российского мини-футбольного клуба «Норильский никель»
 Норильск (Алыкель) — аэропорт на юге полуострова Таймыр, в 52 километрах западнее города Норильска
 Норильск-1 — месторождение сульфидных медно-никелевых руд на Таймыре

См. также 
 Норильская